Walter Channing ist der Name folgender Personen:

* Walter Channing (Mediziner) (1786–1876), US-amerikanischer Geburtshelfer 
 Walter Channing (Bildhauer) (Walter Channing Jr.; 1940–2015), US-amerikanischer Winzer und Bildhauer